Sadykov (, masculin) ou Sadykova/Sadíqova/Sadikova (féminin) est un nom de famille d'origine russe. Il peut faire référence à :

  (1993- ), footballeur russe,
 Alisa Sadikova (née en 2003), une harpiste prodige russe,
  (1995- ), footballeur russe,
  (1992- ), footballeur russe,
  (1973- ), judoka,
  (1956- ), musicien,
 Sara Sadíqova (1906–1986), actrice et musicienne.

Patronyme russe